(18 января 1971, Мисато, Сайтама, Япония — 4 января 1989, Адати, Токио, Япония) — жертва одного из самых жестоких убийств, совершённых в Японии. В ноябре 1988 года Дзюнко была похищена четырьмя злоумышленниками и на протяжении нескольких недель удерживалась в доме родителей одного из похитителей. Девушка подвергалась сексуальному насилию и жестоким пыткам; 4 января 1989 года Фурута, которой было 17 лет, скончалась от сожжения. Это преступление считалось «худшим случаем подростковой преступности» в послевоенной Японии.

Преступление 
25 ноября 1988 года несовершеннолетние (известно, что одному из преступников на тот момент было 17 лет) Хироси Мияно (), Дзё Огура (), Синдзи Минато () и Ясуси Ватанабэ () похитили 17-летнюю учащуюся второго года обучения старшей школы (соответствует 11-му классу из 12) по имени Дзюнко Фурута, проживавшую в городе Мисато префектуры Сайтама. На протяжении нескольких недель злоумышленники насильственно удерживали её в доме родителей одного из похитителей.

Чтобы затруднить работу полиции, один из похитителей принудил Фуруту позвонить своим родителям и сказать им, что она сбежала из дома, сейчас находится у друга и ей ничего не угрожает. Также он пригрозил, чтобы в присутствии хозяев дома Фурута выдавала себя за девушку одного из парней-похитителей. Такая модель поведения перестала быть необходимой, когда выяснилось, что те не собираются звонить в полицию. Девушка несколько раз пыталась сбежать, неоднократно умоляла родителей юноши, в доме которых она удерживалась, помочь ей, но те ничего не предприняли, опасаясь мести Мияно, который на тот момент был главарём небольшой группировки якудза и заявлял, что воспользуется связями и убьёт любого, кто посмеет ему препятствовать.

Согласно заявлениям преступников, сделанным ими в ходе расследования, они вчетвером насиловали Фуруту, избивали металлическими прутьями и клюшками для гольфа, вводили инородные объекты (в том числе — электролампочку) во влагалище, заставляли пить собственную мочу и есть тараканов, вставляли фейерверки в анус и поджигали их, заставляли её мастурбировать, резали соски, бросали на живот гантели, жгли её сигаретами и зажигалками. Один из ожогов был нанесён в качестве наказания за попытку позвонить в полицию. В определённый момент раны Фуруты стали настолько болезненны, что, по утверждению одного из преступников, она больше часа ползла вниз по ступеням, чтобы воспользоваться ванной. Также они сообщили, что «возможно ещё сто человек» знали, что девушка была заключена в том доме, но осталось невыясненным: или эти люди просто бывали в том доме, или тоже принимали участие в пытках и изнасилованиях. Фурута неоднократно умоляла злоумышленников «убить (её) и покончить с этим».

4 января 1989 года, использовав в качестве повода проигрыш в маджонг, её избили грифом от штанги и подвергли издевательствам: вылили жидкость из зажигалки на её ноги, руки, лицо и живот и подожгли её. В тот день Фурута умерла. Преступники утверждали, что не осознавали, насколько сильными были ранения Фуруты; они якобы полагали, будто она притворяется.

5 января 1989 года тело Фуруты поместили в бочку, заполнили её цементным раствором и выбросили на стройке в токийском районе Кото.

Арест и наказание 
Дело Фуруты в Японии получило название , оно получило номер . Преступников арестовали и судили как совершеннолетних, но, согласно требованиям японской системы ювенальной юстиции, их имена не были разглашены. Однако еженедельное издание Shukan Bunshun всё же предало публичной огласке личные данные убийц, аргументируя это тем, что «права человека на скотов не распространяются». Личные данные и биография жертвы преступления были также подробно освещены в сообщениях СМИ.

Преступники признали себя частично виновными в «нанесении телесных повреждений, повлёкших смерть потерпевшей». Свою вину в совершении умышленного убийства преступники признать отказались. В июле 1990 года преступникам был вынесен приговор, который предусматривал лишение свободы сроком от 4 до 17 лет заключения.

Родители погибшей не были удовлетворены приговором, вынесенным убийцам их дочери, и подали гражданское исковое заявление против родителей соучастника, в чьём доме произошло преступление. Некоторые из обвинений были сняты в связи с противоречащими уликами (сперма и лобковые волосы, обнаруженные на трупе убитой, не совпадали со спермой и лобковыми волосами арестованных). Поэтому юрист, представлявший интересы родителей жертвы, отказался принимать дальнейшее участие в деле.

Хироси Мияно, признанный главным преступником и отсидевший 20 лет, после выхода из тюрьмы в 2009 году, сменил имя на Хироси Ёкояма. Дзё Огура, признанный его первым помощником, провёл в тюрьме для несовершеннолетних 8 лет и вышел на свободу в августе 1999 года, взяв имя Дзё Камисаку. Синдзи Минато, в доме которого и держали Дзюнко Фуруту, сменил имя на Нобухару Минато и, как и Ясуси Ватанабэ, вышел на свободу до 1999 года.

Прочее 

В июле 2004 года Камисаку был задержан за избиение своего знакомого Такатоси Исоно, который, по утверждениям задержанного, увёл его девушку. На этот раз Камисаку приговорили к семи годам лишения свободы. Камисаку, вышел из тюрьмы в 2011 году.  В 2013 году Йокаяма, был снова арестован, но был освобождён из-за отсутствия доказательства его вины. 

В 1995 году японский кинорежиссёр Кацуя Мацумура (:en:Katsuya Matsumura) снял художественный фильм в жанре эксплуатационного кино Concrete-Encased High School Girl Murder Case (Joshikōsei konkurīto-zume satsujin-jiken).

В 2004 году на ту же тематику был снят фильм под названием «Бетон» (:en:Concrete (film) a.k.a. «Schoolgirl in Cement»); режиссёр — Хирому Накамура.

В 2006 году японская рок-группа the GazettE записала песню под названием «Taion» (Температура тела), посвящённую памяти Дзюнко Фуруты.

В 2012 году синти-поп исполнитель Mr.Kitty выпустил песню «44 Days» (44 дня), посвященную памяти Дзюнко Фуруты. 

В 2004 году вышли манги 17-sai. и Shin Gendai Ryoukiden, основанные на убийстве Дзюнко Фуруты.

Примечания 

Похищения подростков
Убийства девочек-подростков
Убийства в Японии
Малолетние убийцы
Убийства, совершённые в 1989 году